Фурманова Зінаїда Леонідівна (1947—2008) — український кінокритик, сценарист
 Фурманова Олена Олександрівна (*1958) — український тележурналіст
 Фурманова Ольга Валентинівна — заслужений лікар України

Див. також 
 Фурманов

Примітки